Der Copa do Brasil 1999 war die elfte Austragung dieses nationalen Fußball-Pokal-Wettbewerbs in Brasilien. Die Copa wurde vom Brasilianischen Sportverband, dem CBF, ausgerichtet. Der Pokalsieger war als Teilnehmer an der Copa Libertadores 2000 qualifiziert.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb startete am 28. Januar 1999 in seine Saison und endete am 27. Juni 1999. Am Ende der Saison errang der EC Juventude den Titel zum ersten Mal und wurde der achte Titelträger. Torschützenkönige wurden Paulo Nunes von Flaemgo und Dejan Petković von Vitória mit 7 Treffern. Petković war der erste Ausländer, der Torschützenkönig in dem Wettbewerb wurde.

Höchste Siege
 FC Santos – Sinop FC: 6:0 (10. März 1999 - Vorrunde Rückspiel)

Teilnehmer 
Teilnehmer waren die Sieger der Staatsmeisterschaften 1998 sowie teilweise deren Vizemeister. Des Weiteren kam eine vom Verband bestimmte Auswahl von Mannschaften hinzu. Im Vergleich zur Vorsaison wurde das Teilnehmerfeld von 42 auf 64 angehoben.

Modus 
Der Modus bestand aus einem K.-o.-System. Für die ersten beiden Runden bestand die Regelung, dass wenn eine Mannschaft in einem Auswärts-Hinspiel mit mindestens zwei Toren unterschied gewinnt, es kein Rückspiel gibt.	

Es zählte nach Hin- und Rückspiel nur die Anzahl der Siege. Ergab dieses keinen Sieger, zählte das Torverhältnis. Bei Gleichheit wurde die Auswärtstorregel angewandt. Stand nach heranziehen dieser kein Sieger fest, wurde dieser im Elfmeterschießen ermittelt.

Vorentscheidung Pernambuco 
Aus dem Verband von Pernambuco mussten zunächst der Santa Cruz FC und Náutico Capibaribe ein Entscheidungsspiel um den Einzug in die Vorrunde bestreiten. Der Sieger wurde in einem Spiel ermittelt.

|}

Turnierplan

Finalspiele

Hinspiel

Rückspiel

Die Meistermannschaft

Torschützenliste

Weblinks 
 Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com
 Zusammenfassung auf fussballzz.de
 Zusammenfassung auf bolanaarea.com

1999
Fußballsaison 1999